Slovo Johnson [džonsn] má více významů:

příjmení osob
 viz Johnson (příjmení)

Místopisné názvy
 Johnson (Arkansas)
 Johnson (Kansas)
 Johnson (Minnesota)
 Johnson (Nebraska)
 Johnson (Oklahoma)
 Johnson (Vermont)
 Johnson Township (Minnesota)
 Fort Johnson (New York)

Firmy
 Johnson & Johnson Corporation
 Johnson Controls
 S. C. Johnson & Son Corporation
 Johnson Family Enterprises, S. C. Johnson & Son – mateřská společnost
 Johnson Outboards – výrobce přívěsných motorů pro čluny

Další významy
 Johnsonovo vesmírné středisko – vesmírné centrum v Houstonu v Texasu
 Letecká základna Seymoura Johnsona
 Stevens Johnson syndrome
 The Brothers Johnson – americká hudební skupina
 Johnson je také anglický slangový výraz pro penis

Související články 
 Johnson City
 Johnson County

Externí odkazy